Генна́дий Его́ров:
 Егоров, Геннадий Николаевич (род. 1982) —  российский хоккеист.
 Егоров, Геннадий Семёнович (род. 1950) — советский и российский актёр, режиссёр.